Campionato asiatico per club 2012 – torneo pallavolistico femminile
Campionato asiatico per club 2012 – torneo pallavolistico maschile